

Personnalités 

  (1958-2021), footballeur uruguayen ;
 Carlos Mário Costa Bica (né en 1958), pilote portugais de rallyes ;
  (né en 1958), député roumain ;
 , sénateur roumain ;
 Laetitia Bica (née en 1981), photographe belge ;
  (né en 1983), footballeur uruguayen ;

Lieux 

 Biča, localité du Kosovo, dans le district de Pejë/Peć.
 Plage de Bica, plage de l'île du Gouverneur, au nord de la ville de Rio de Janeiro (Brésil).